Сидельников
 Сидельников Андрій Анатолійович (1967) — радянський футболіст.
 Сидельников Андрій Геннадійович — казахський та російський футболіст, воротар клубу «Ордабаси» тп національної збірної Казахстану.
 Сидельников Олександр Миколайович (1950 - 2003) — радянський хокеїст.
 Сидельников Микола Миколайович (1930 —1992) — російський композитор.
Сідельников
 Сідельников Віктор Михайлович — український вчений-педіатр, професор, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, НАМН України, АМН СРСР, АМН Росії. Заслужений діяч науки і техніки України.
Російські прізвища‎